Сражение за базу огневой поддержки «Голд» (также известно как битва при Суои-Че) — сражение между силами США и Вьетконга, произошедшее в марте 1967 года в ходе войны во Вьетнаме.

Сражение 
В марте 1967 года американские войска проводили в провинции Тэйнинь операцию «Junction City», крупнейшую с начала войны. Для оказания пехоте артиллерийской поддержки строились специальные укреплённые базы, где артиллерия была хорошо защищена от нападений сил Вьетконга. Одной из них была база огневой поддержки «Голд».

Утром 21 марта база, на которой в тот момент находилось около 450 американских солдат, подверглась сильному обстрелу, за которым последовала наземная атака полка Вьетконга численностью около 2500 человек. Сражение продолжалось с 6 часов 30 минут до 10 часов 45 минут. Вьетконговцам, шедшим в атаку «людской волной», удалось прорвать первую линию обороны базы, дело дошло до рукопашных схваток. У американцев заканчивались боеприпасы, когда им на помощь прибыло танковое подразделение, дислоцировавшееся в нескольких километрах от базы. Танки начали наносить наступавшим большие потери, в результате чего вьетконговцы прекратили атаку и стали дезорганизованно отступать. База осталась в руках американцев.

Сражение было весьма кровопролитным — погибли 31 американец и 647 вьетнамцев.

Отражение в искусстве

В кино 
 Финальная битва в фильме Оливера Стоуна «Взвод» базируется на сражениях за базы «Голд» и «Бёрт».

Примечания

Ссылки 
 Людская волна
 Soldiers who saw hell are reuniting here

Сражения по алфавиту
Сражения и операции Вьетнамской войны
Сражения США во Вьетнамской войне
Сражения Вьетнама
События 21 марта
Март 1967 года
1967 год во Вьетнаме
Конфликты 1967 года